Первое правительство Филиппа — правительство Франции с 15 мая по 21 июня 2017 года.
 Второе правительство Филиппа — правительство Франции с 21 июня 2017 года.

См. также 
 Эдуар Филипп
 Список французских правительств